Цинман — еврейская фамилия.
 Цинман, Аркадий Михайлович (Арон Израилевич, 1909—1985) — советский актёр театра и кино.
 Цинман, Владимир Осипович (род. 1948) — баскетболист и тренер по баскетболу, заслуженный тренер России.
 Цинман, Григорий Семёнович (1951—2009) — актёр и театральный режиссёр, народный артист России, главный режиссёр Саратовского ТЮЗа.
 Цинман, Дмитрий Львович (род. 1980) — российский шашист, международный гроссмейстер, тренер высшей категории; экс-чемпион мира.
 Цинман, Леонид Львович (род. 1936) — учёный в области компьютерной лингвистики.
 Цинман, Михаил Борисович (род. 1959) — российский скрипач и педагог, заслуженный артист России.